Сотницкое () — село в Новгородковском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 15 человек. Почтовый индекс — 28227. Телефонный код — 5241. Код КОАТУУ — 3523482405.

Местный совет 
28227, Кировоградская обл, Новгородковский р-н, с. Куцовка, ул. Гагарина,56, тел. 9-44-86, 9-44-72

Ссылки 
 Сотницкое на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новгородковского района